Les ligaments du malléus (ou ligaments du marteau) trois ligaments qui attachent le malléus dans la cavité tympanique de l'oreille moyenne. Ce sont les ligaments antérieur, latéral et supérieur .

Ligament antérieur du malléus 
Le ligament antérieur du malléus est une bande fibreuse qui s'étend du col du marteau juste au-dessus de son apophyse antérieure jusqu'à la paroi antérieure de la cavité tympanique à proximité de la fissure pétro-tympanique. Certaines des fibres traversent également la fissure jusqu'à l'épine de l'os sphénoïde.

Ligament latéral du malléus 
Le ligament latéral du malléus ou ligament de Casserius est une bande fibreuse triangulaire qui va de la face latérale osseuse de la cavité tympanique à la face latérale du col du malléus.

Ligament supérieur du malléus 
Le ligament supérieur du malléus est un fil fibreux qui fixe la tête du malléus à la face supérieure de la cavité tympanique.

Galerie 

malléus
Tête et cou humains